Хоккейный турнир на зимней Универсиаде 2019 года прошел со 2 по 10 марта в российском городе Красноярск. Хоккеисты разыграли награды Универсиады 25-й раз в истории, а хоккеистки — шестой.

Медали

Медальный зачёт

Медалисты

Мужчины

Групповой этап

Группа A 

Результаты 

Время местное (UTC+7).

Группа B 

Результаты

Плей-офф

Полуфиналы

Матч за 3-е место

Финал

Женщины

Групповой этап 
В соревновании приняли участие 6 сборных.

Группа А

Плей-офф

Полуфиналы

Матч за 3-е место

Финал

Примечания

Ссылки 
 Официальная книга результатов (мужчины)
 Официальная книга результатов (женщины)
 
 

2019 год в хоккее
Хоккей